Mauro Fuke (Porto Alegre, 1961) é um escultor brasileiro.

Vive e trabalha em Eldorado do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Estudou no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha principalmente com escultura em madeira. A habilidade técnica sempre caracterizou sua produção. O uso da matemática e de softwares de modelagem tridimensional têm sido importantes na elaboração de suas obras.

Ligações externas 
Site do artista:

Mauro Fuke
Naturais de Porto Alegre
Brasileiros de ascendência japonesa